Krzywiec bezeichnet mehrere Dörfer in Polen:
 Krzywiec (Aleksandrów Łódzki), Dorf der Gmina Aleksandrów Łódzki in der Woiwodschaft Łódź
 Krzywiec (Frombork), Dorf der Gmina Frombork im Powiat Braniewski der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Krzywiec (Marianowo), Dorf der Gmina Marianowo in der Woiwodschaft Westpommern
 Krzywiec (Narew), Dorf der Gmina Narew in der Woiwodschaft Podlachien
 Krzywiec (Susz), Dorf der Gmina Susz im Powiat Iławski der Woiwodschaft Ermland-Masuren